Bronson ist der Name folgender 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Bronson (Florida)
 Bronson (Illinois)
 Bronson (Iowa)
 Bronson (Kansas)
 Bronson (Louisiana)
 Bronson (Michigan)
 Bronson (Texas)
 Bronson Crossroads (South Carolina)

Personen:
 Action Bronson (* 1983), US-amerikanischer Rapper
 Betty Bronson (1906–1971),  amerikanische Film- und Fernsehschauspielerin
 Bryan Bronson (* 1972), US-amerikanischer Leichtathlet
 Charles Bronson (1921–2003), US-amerikanischer Schauspieler
 Charles Bronson (Häftling) (* 1952), britischer Verbrecher
 David Bronson (1800–1863), US-amerikanischer Politiker
 Greene C. Bronson (1789–1863), US-amerikanischer Jurist und Politiker
 Isaac H. Bronson (1802–1855), US-amerikanischer Politiker und Jurist
 Hugh Bronson (* 1961), deutscher Politiker (AfD)

Sonstiges:
 Bronson (Film) (2009), Film von Nicolas Winding Refn über den Verbrecher Charles Bronson

im NRHP gelistete Objekte:
 Bronson Park Historic District, in Kalamazoo, Michigan, ID-Nr. 83000855
 Bronson Place, in Toledo, Ohio, ID-Nr. 84000459
 Bronson Windmill, in Fairfield, Connecticut, ID-Nr. 71000896
 Aaron Bronson House, in Southbury, Connecticut, ID-Nr. 93000656
 Dr. Oliver Bronson House and Estate, in Hudson, New York, ID-Nr. 03001035
 Dr. Oliver Bronson House and Stables, in Hudson, New York, ID-Nr. 73001173
 Josiah Bronson House, in Middlebury, Connecticut, ID-Nr. 82004356
 Bronson-Mulholland House, in Palatka, Florida, ID-Nr. 72000351